San Pedro Necta kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Pedro Necta, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 San Pedro Necta (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de Huehuetenango,